Jan Čaloun, češki hokejist, * 20. december 1972, Usti nad Labem, Češkoslovaška.

Čaloun je v češkoslovaški oziroma češki ligi igral za klube HC Litvínov, HC Slovan Ústečtí Lvi, HC Pardubice in HC Vrchlabí. V zadnji sezoni češkoslovaške lige, 1992/93, je bil najboljši strelec sezone. Leta 1992 je bil kot 75. izbran na NHL naboru s strani kluba San Jose Sharks, za katerega je igral v sezonah 1995/96 in 1996/97. V ligi NHL je skupno odigral 24 tekem, na katerih je dosegel osem golov in šest podaj. Po vrnitvi v Evropo je igral v finski ligi po štiri oziroma tri sezone za kluba HIFK Helsinki in Espoo Blues. V sezoni 1998/99 je bil najboljši strelec rednega dela, v sezonah 1997/98 in 1998/99 pa najboljši strelec končnice finske lige, v sezoni 1998/99 je bil izbran tudi za najboljšega hokejista finske lige, v sezoni 1997/98 pa je s klubom HIFK osvojil naslov finskega državnega prvaka. Po sezono je igral za kluba Severstal Čerepovec in Sibir Novosibirsk v ruski ligi, v zadnjem delu kariere pa je ponovno igral v češki ligi. 

Za češko reprezentanco je nastopil na olimpijskem turnirju 1998 v Naganu, kjer je z reprezentanco osvojil zlato olimpijsko medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih, v letih 1999, ko je osvojil zlato medaljo, in 1993, ko je bil z reprezentanco bronast.

Pregled kariere 

|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška ml. liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 50
| 28
| 19
| 47
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 37
| 32
| 5
| 37
|
|
|
| 9
| 7
| 6
| 13
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 8
| 1
| 9
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 47
| 44
| 23
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 93/94
|
| 38
| 25
| 17
| 42
|
|
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 94/95
|
| 76
| 34
| 39
| 73
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 95/96
|
| 11
| 8
| 3
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kansas City Blades
| IHL
| 95/96
|
| 61
| 38
| 30
| 68
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 96/97
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kentucky Thoroughblades
| AHL
| 96/97
|
| 66
| 43
| 43
| 86
|
| 68
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 41
| 22
| 26
| 48
| +10
| 73
|
| 9
| 6
| 11
| 17
| +9
| 6
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Evropska liga
| 98/99
|
| 5
| 4
| 2
| 6
| +8
| 26
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| 0
| 30
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 98/99
|
| 51
| 24
| 57
| 81
| +30
| 95
|
| 8
| 8
| 6
| 14
| +1
| 31
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Evropska liga
| 99/00
|
| 4
| 1
| 3
| 4
| +3
| 6
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| -2
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 99/00
|
| 44
| 38
| 34
| 72
| +23
| 94
|
| 9
| 3
| 6
| 9
| -3
| 10
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 00/01
|
| 24
| 8
| 14
| 22
| +2
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 01/02
|
| 48
| 15
| 43
| 58
| -9
| 49
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| -2
| 25
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 02/03
|
| 46
| 22
| 33
| 55
| +17
| 6
|
| 7
| 5
| 4
| 9
| -2
| 4
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 03/04
|
| 44
| 16
| 23
| 39
| +7
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Severstal Čerepovec
| Ruska liga
| 04/05
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sibir Novosibirsk
| Ruska liga
| 04/05
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 04/05
|
| 24
| 26
| 13
| 39
| +18
| 47
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -4
| 16
|-
| HC Slovan Ústečtí Lvi
| Češka 2. liga
| 04/05
|
| 2
| 1
| 3
| 4
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 05/06
|
| 48
| 19
| 20
| 39
| -2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Evropski pokal
| 05/06
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 06/07
|
| 48
| 20
| 12
| 32
| +16
| 60
|
| 16
| 7
| 4
| 11
| 0
| 2
|-
| HC Slovan Ústečtí Lvi
| Češka liga
| 07/08
|
| 23
| 6
| 7
| 13
| -13
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 08/09
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Slovan Ústečtí Lvi
| Češka 2. liga
| 08/09
|
| 30
| 12
| 7
| 19
| +10
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Vrchlabí
| Češka 2. liga
| 09/10
|
| 30	
| 13
| 14
| 27
| 
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 940
| bgcolor="#7FFF00" | 525
| bgcolor="#7FFF00" | 499
| bgcolor="#7FFF00" | 1014
| bgcolor="#7FFF00" | +123
| bgcolor="#7FFF00" | 858
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 80
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | -3
| bgcolor="#7FFF00" | 130
|}

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (San Jose Sharks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti Kansas City Blades
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Kentucky Thoroughblades
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti Severstal Čerepovec
Hokejisti Sibir Novosibirsk
Hokejisti HC Slovan Ústečtí Lvi
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti HC Vrchlabí